Луї Мораїш (псевдонім Луїс Карлос де Мораїш молодший) — бразильський науковець, професор філософії, автор книг про філософію, алхімію, літературу, бразильську популярну музику (самба), кіно, менеджмент, освіту і інш.

Роботи 
 Larápio. Rio de Janeiro: Kroart, 2004.
 Pindorama. Rio de Janeiro: Kroart, 2004.
 Crisólogo — O Estudante de Poesia Caetano Veloso. Rio de Janeiro: HP Comunicação, 2004.
 Proteu ou: A Arte das Transmutações — Leituras, Audições e Visões da Obra de Jorge Mautner. Rio de Janeiro: HP Comunicação, 2004.
 Meutaneurônios Atomizados (with Marcus Vinicius de Medeiros). Rio de Janeiro: t.mais.oito, 2008.
 O Olho do Ciclope e os Novos Antropófagos — Antropofagia Cinematótica na Literatura Brasileira. Rio de Janeiro: Quártica, 2009.
 Y e os Hippies (with Eliane Blener). Rio de Janeiro: Quártica, 2009.
 O Estudante do Coração. Rio de Janeiro: Quártica, 2010.
 O Caminho de Pernambuco (with Eliane Blener). Rio de Janeiro: Quártica, 2010.
 Crisopeia (with Eliane Blener). Rio de Janeiro: Quártica, 2010.
 Clone versus Gólem (with Eliane Blener). Rio de Janeiro: Quártica, 2010.
 O Portal do Terceiro Milênio (with Eliane Colchete). Rio de Janeiro: Quártica, 2011.
 Gigante. Rio de Janeiro: Quártica, 2012.
 O Meteorito dos Homens Ab e Surdos. Rio de Janeiro: Quártica, 2011.
 O Sol Nasceu pra Todos — A História Secreta do Samba. With an introduction by Ricardo Cravo Albin. Rio de Janeiro: Litteris, 2011.
 Proteu ou: A Arte das Transmutações — Leituras, Audições e Visões da Obra de Jorge Mautner. Second Edition: revised and expanded. With 10 interviews with Jorge Mautner. Rio de Janeiro: Litteris, 2011.
 Carlos Castaneda e a Fresta entre os Mundos — Vislumbres da Filosofia Ānahuacah no Século XXI. Rio de Janeiro: Litteris, 2012.
 Natureza Viva. Rio de Janeiro: Quártica, 2012.
 Abobrinhas Requintadas — Exquisite Zucchinis (with Eliane Marques Colchete). Rio de Janeiro: Quártica, 2012.
 Eu Sou o Quinto Beatle. Rio de Janeiro: Quártica, 2012.
 O Homem Secreto. Rio de Janeiro: Quártica, 2013.
 Os que ouvem mais que nós (with Carlos Hilton). Rio de Janeiro: Litteris, 2013.
 Rocambole de Carne a Copacabana (with Cláudio Carvalho and Cid Valle). Rio de Janeiro: Litteris, 2013.
 As Vivências Pós-modernas (et alii). Rio de Janeiro: Quártica, 2013.
 O Estudante do Coração — Ensaios Sobre a Arte Pós-Moderna. Second Edition: revised and expanded. Rio de Janeiro: Litteris, 2013.
 Alquimia o Arquimagistério Solar. Alchimia seu Archimagisterium Solis in V libris. Rio de Janeiro: Quártica Premium, 2013.
 Linhas Cruzadas (with Caio Reis Morais et alii). Rio de Janeiro: Quártica, 2014.
 A Formação da Filosofia Contemporânea (with Eliane Marques Colchete). Rio de Janeiro: Litteris, 2014.
 A Autoeducação e o Século 21. Rio de Janeiro: Litteris, 2014.
 Outras Palavras (with Claudio Carvalho). Rio de Janeiro: Litteris, 2014.
 Poesia de Reciclagem. Rio de Janeiro: Litteris, 2014.

Посилання 
 
 
 
 https://lccn.loc.gov/n2006210779

Примітки 

Бразильські письменники